Die Schlacht von Lexington bezeichnet:

 die Gefechte von Lexington und Concord (1775) im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 die Schlacht von Lexington (Sezessionskrieg) (1862) im Sezessionskrieg